Кубок Хорватии по футболу 2009/10 года () — 19-й розыгрыш Кубка Хорватии по футболу.

Предварительный раунд

Первый раунд

Второй раунд

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Ссылки 
Официальный сайт 
Статистика на rsssf.com 

2009/2010
Спорт в Хорватии в 2009 году
Спорт в Хорватии в 2010 году
Футбол в Европе в 2009 году
Футбол в Европе в 2010 году